Сан Хуанико ел Алто има више значења:

 Сан Хуанико ел Алто, Сан Хуанико (Темаскалсинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Хуанико ел Алто (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хуанико ел Алто, Ла Викторија (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику